La UEFA Europa League 2014-2015 è stata la 44ª edizione (la 6ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Prima edizione a cui ha preso parte una rappresentativa di Gibilterra, che ha appena ottenuto l'affiliazione all'UEFA, è stata vinta dal Siviglia, che il 27 maggio 2015 a Varsavia ha sconfitto 3-2 il Dnipro, aggiudicandosi così l'Europa League per la seconda volta consecutiva, la quarta Coppa UEFA/UEFA Europa League in dieci anni e guadagnando il diritto di partecipare all'edizione 2015-2016 della UEFA Champions League.

Sistema di qualificazione (secondo il coefficiente UEFA della nazione) 
Il sistema di qualificazione secondo il coefficiente della UEFA è così composto:
  Posizioni dal 1-6:  avranno tre squadre qualificate.
  Posizioni dal 7-9:  avranno quattro squadre qualificate.
  Posizioni da 10-54:  avranno tre squadre qualificate a eccezione di Liechtenstein e Gibilterra, che avranno una sola squadra, e Andorra e San Marino che avranno due squadre rappresentanti.
 Tre posizioni aggiuntive per il fair-play.

Legenda 
Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre.
 (CV) = Finalista vincitrice della coppa nazionale
 (CP) = Finalista perdente della coppa nazionale
 (P-) = Posizione finale nella competizione dei play-off
 (FP) = Fair-play

Primo turno preliminare (78 squadre) 
 20 club detentori della Coppa Nazionale (rank 35-54)
 26 club secondi (rank 28-54 escluso Liechtenstein)
 29 club terzi (rank 22-51 escluso Liechtenstein)
 3 club qualificati tramite il Fair Play Ranking

   (CP)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CP)
   (P-)
   (2ª)
   (CP)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (4ª)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CP)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (4ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)

   (4ª)
   (3ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CP)
   (4ª)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (2ª)
   (CV)
   (4ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (CP)
   (3ª)
   (CP)
   (3ª)
   (3ª)
   (2ª)
   (3ª)
   (5ª)
   (3ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (FP)
   (FP)
   (FP)

Secondo turno preliminare (80 squadre) 
 39 club vincitori del primo turno preliminare
 15 club detentori della Coppa Nazionale (rank 20-34)
 11 club secondi (rank 16-26)
 6 club terzi (rank 16-21)
 6 club quarti (rank 10-15)
 3 club quinti (rank 7-9)

   (7ª)
   (5ª)
   (PV)
   (8ª)
   (PV)
   (5ª)
   (4ª)
   (5ª)
   (5ª)
   (3ª)
   (CP)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (6ª)
   (2ª)
   (4ª)
   (CV)
   (3ª)
   (4ª)
   (CV)

   (2ª)
   (3ª)
   (CV)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (3ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)
   (CV)

Terzo turno preliminare (58 squadre) 
 40 club vincitori del secondo turno preliminare
 3 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 17-19)
 6 club terzi (rank 10-15)
 3 club quarti (rank 7-9)
 3 club quinti (rank 4-6)
 3 club sesti (rank 1-3):

   (7ª)
   (CP)
   (7ª)
   (7ª)
   (CP)
   (5ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (4ª)

   (7ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (4ª)
   (4ª)
   (2ª)
   (CV)
   (CV)

Turno di play-off (62 squadre) 
 29 club vincitori del terzo turno preliminare
 9 club vincitori della Coppa Nazionale (rank 8-16)
 3 club terzi (rank 7-9)
 3 club quarti (rank 4-6)
 3 club quinti (rank 1-3)
 15 club eliminati al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2014-2015 (10 dal terzo turno Campioni e 5 dal terzo turno Piazzati)

   (6ª)
   (6ª)
   (6ª)
   (5ª)
   (5ª)
   (4ª)
   (3ª)
   (CV)
   (3ª)

   (CV)
   (3ª)
   (4ª)
   (CV)
   (3ª)
   (CV)
   (3ª)
   (3ª)
    (2ª)

Fase a gironi (48 squadre) 

 7 club ammessi direttamente alla fase a gironi
   (det.) CC: 71,042
   (5ª) CC: 24,949
   (5ª) CC: 32,328
   (4ª) CC: 49,387
   (4ª) CC: 15,459
   (CV) CC: 12,800
   (CV) CC: 56,193

 31 club vincitori del turno di play-off
 10 club eliminati al turno di play-off di UEFA Champions League 2014-2015 (5 dai play-off campioni e 5 dai play-off piazzati)

Campioni
  Salisburgo CC: 46,185
  Steaua Bucarest CC: 39,451
  Celtic CC: 36,813
  Slovan Bratislava CC: 8,700
  Aalborg CC: 5,260

Piazzati
  Napoli CC: 61,387
  Lille CC: 45,300
  Copenaghen CC: 45,260
  Standard Liegi CC: 38,260
  Beşiktaş CC: 32,840

Date

Preliminari

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Play-off

Fase a gironi

Gruppo A 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo B 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo C 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo D 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo E 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo F 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo G 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo H 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo I 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo J 

   e   qualificata ai sedicesimi di finale

Gruppo K 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Gruppo L 

   e   qualificate ai sedicesimi di finale

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Le prime due squadre di ogni girone eliminatorio accedono alla fase ad eliminazione diretta, insieme alle 8 squadre classificatesi al terzo posto nei gironi di UEFA Champions League 2014-2015. Ai fini dell'effettuazione del sorteggio, le squadre in oggetto vengono divise tra "teste di serie" (vi rientrano le 12 squadre vincitrici dei gironi di UEFA Europa League e le quattro migliori terze provenienti dai gironi di UEFA Champions League) e "non teste di serie" (in quest'urna trovano spazio le 12 squadre classificatesi al secondo posto nei gironi di UEFA Europa League e le restanti quattro squadre provenienti dai gironi di UEFA Champions League). Squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa nazione non possono essere sorteggiate insieme.

Sorteggio 
Il sorteggio per i sedicesimi di finale si è svolto il 15 dicembre 2014, a Nyon.

Tabella riassuntiva

Ottavi di finale

Sorteggio 
Il sorteggio per gli ottavi di finale si è svolto il 27 febbraio 2015; le gare di andata si sono giocate il 12 marzo, quelle di ritorno il 19. Per motivi di sicurezza la UEFA ha deciso che squadre russe ed ucraine non avrebbero potuto gareggiare fra loro.

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Sorteggio 
Il sorteggio si è tenuto il 20 marzo a Nyon alle 13:00 (CET); anche in questo turno le squadre russe (lo Zenit in questo caso) non potevano essere abbinate con le squadre ucraine.

Tabella riassuntiva

Semifinali

Sorteggio 
Il sorteggio si è svolto il 24 aprile a Nyon alle 12:00 (CET).
Per ragioni amministrative, dopo aver stabilito gli accoppiamenti delle squadre, un ulteriore sorteggio ha stabilito quale vincitrice delle due semifinali giocherà in casa la finale di Varsavia.

Tabella riassuntiva

Finale

Statistiche 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica marcatori

Classifica assist

Squadra della stagione

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2014-2015

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della UEFA Europa League